Trstikovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Trstikovo (reservoar), Varna, 
 Trstikovo (distrikt i Bulgarien, Varna, Obsjtina Avren), 
 Trstikovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Kameno, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar